En la mitología griega, Eurípilo (Εὐρύπυλος) era el nombre de varios personajes:

 Eurípilo es, según Píndaro, la encarnación del dios Tritón.
 Eurípilo, rey de la ciudad de la isla de Cos, que fue muerto por Heracles.
 Eurípilo, un guerrero griego de la guerra de Troya que encabezó un regimiento tesalio.
 Eurípilo, hijo de Télefo y de Astíoque, que condujo un contingente misio. Mató a Macaón, y mientras intentaba quemar los barcos griegos, fue muerto por Neoptólemo.